SMA est un sigle qui signifie :

Domaine militaire 
 Service de la maintenance aéronautique, un service de la Délégation générale pour l'Armement chargé de l'entretien de l'ensemble des aéronefs des armées françaises ;
 Service militaire adapté, pour les jeunes français d'outre-mer.

Domaine des sciences et techniques 
 Connecteur SMA, un standard de connecteur pour câble coaxial ;
 Spectrométrie de masse par accélérateur ;
 Spinal Muscular Atrophies (amyotrophie spinale) ;
 Splittmastixasphalt (en allemand) ou Stone Mastic Asphalt (en anglais), un enrobé routier hydrocarboné à squelette pierreux développé en Allemagne ;
 Supplementary motor area, aire motrice supplémentaire en neuromorphologie (voir cortex préfrontal) ;
 Système multi-agents ;
 classe de Terminale Sciences Mathématiques A, au Maroc.

Dans d'autres domaines 
 Same du Sud ;
 services de médias audiovisuels ;
 Sommet Mondial de l'Alimentation ;
 Scouts musulmans algériens ;
 Service minimum d'accueil ;
 SMA, Shape Memory Alloy ou Alliage à mémoire de forme (AFM) ;
 SMA, un groupe d'assurance français ;
 SMA, un voilier de course au large de la classe   IMOCA ;
 SMA, enseigne de magasin en Italie ;
 Société de motorisations aéronautiques (SMA Engines), une société du groupe Safran ;
 Société des missions africaines ;
 Stratégie et maîtrise d'adversaires, une forme d'auto-défense française accessible à tout le monde ;
 Société méditerranéenne d’aérosols ;
 SMA Solar Technology Entreprise allemande qui fabrique des onduleurs pour installations photovoltaïques ;
 Super Mario Advance ;
 Sekolah Menengah Atas ("école secondaire supérieure"), l'équivalent indonésien du lycée en France ;
 Surface Minimale d'Assujettissement : Entre dans le calcul permettant de déterminer si l'exploitant a la qualité d'exploitant agricole.

Références